Деревообро́бна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Деревообробна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Деревообробна вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці